Флаг Знаменки:

 Россия
 Флаг Знаменки (Орловская область) — флаг муниципального образования посёлок городского типа Знаменка
 Флаг Знаменки (Тамбовская область) — флаг муниципального образования городское поселение Знаменский поссовет
 Украина
 Флаг Знаменки (Кировоградская область) — флаг города областного значения Знаменка